Basili II Bulgaròctonos (985 - 1025), emperador romà d'Orient (963 -1025), fill de Romà II 
 Basili II de Constantinoble (), patriarca de Constantinoble conegut com a Filacòpul o Camàter
 Basili II de Moscou (1415 - 1462), príncep de Moscòvia (1425 -62)